Niaqua bezeichnet:
 Niaqua (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Niaqua (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqua (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niaqua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland